Charles Francisque Raub (1854-1926), peintre français ;
 Maximilian Raub (1926-2019), kayakiste autrichien.
Patronyme germanique